Presse steht für:

 Presse (Medien), periodische Druckmedien, ihre Einrichtungen und Mitarbeiter
 Presse (Fertigungsmaschine), Werkzeugmaschine zum Umformen
 Die Presse, österreichische Tageszeitung

Presse ist der Familienname von:
 Alexis Presse (1883–1965), französischer Ordensgeistlicher, Abt von Boquen
 Paul Presse (1868–1948), Schiffbau- und Maschinenbauingenieur, Chefkonstrukteur der deutschen Reichsmarine

Siehe auch:
 La Presse (Begriffsklärung)

 Pressen (Begriffsklärung)
 Pressung (Begriffsklärung)
 Press (Begriffsklärung)